

Musica 
 The Apprentice – album di John Martyn del 1990
 The Apprentice – singolo dei Gorillaz del 2017

Televisione 
 The Apprentice – programma televisivo statunitense
 The Apprentice – programma televisivo britannico
 The Apprentice – programma televisivo irlandese
 The Apprentice – programma televisivo australiano
 The Apprentice – programma televisivo italiano

Altro 
 Lezioni di morte (The Apprentice) – romanzo del 2002 di Tess Gerritsen
 The Apprentice – videogioco del 1994 per CD-i
 The Apprentice: Los Angeles – videogioco del 2007 per Windows